El director de televisión es la persona encargada de dirigir las actividades que involucran grabar o filmar una producción de televisión.

Obligaciones 
Las obligaciones del director de televisión varían conforme se trate de una producción en vivo –como la transmisión del noticiero o de un evento deportivo- o de una filmada o grabada.
En los dos casos es responsable de supervisar la colocación de las cámaras, de los elementos de iluminación, micrófonos y elementos de apoyo. En una producción de ficción su rol es similar a la de un director de cine, haciendo sugestiones a los actores, indicando al operador cuándo comenzar y finalizar la filmación. En las series de televisión compuestas de varios episodios, el papel del director puede diferir del rol del director de cine pues solamente trabajará en uno o en varios episodios en lugar de ser el autor de la totalidad de la producción; en ese caso el control creativo estará más bien en manos del productor de televisión de la serie.
El Director de cámaras tiene la función de " contar la historia ", debe lograr con la selección de imágenes seducir y atraer al receptor.

Responsabilidades 
En las producciones en vivo, el director además de dar con prontitud las órdenes del momento, debe conservar la calma y mantener el orden en la sala de control, en el piso de filmación y en todos los lugares bajo su supervisión.

El estudio para el noticiero puede tener, cuanto más, ocho cámaras con movimientos reducidos. En una transmisión deportiva puede haber 30 o 40 cámaras y debe indicarle continuamente a los operadores qué deben enfocar.

En tanto el director es responsable de los elementos específicos que hacen a la producción, el productor de televisión -generalmente sentado en la sala de control en un segundo plano detrás del director-  hace una coordinación más general, que incluye las pautas publicitarias y la duración del programa.

Véase también 
 Director de cine
 Realizador

Referencias 
 

 
Ocupaciones de la televisión
Ocupaciones de radiodifusión